Голямата награда на Сингапур 2008 е 1-вото за Голямата награда на Сингапур и 15-и кръг от Сезон 2008 във Формула 1, който се провежда на 28 септември 2008, на пистата Марина Бей Стрийт, Сингапур, Сингапур.

Състезание

Класиране след състезанието 

 Класирането при пилотите

 Класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Сингапур